Haze bezeichnet:

 Haze (Optik), optischer Parameter zur Beschreibung des Streuverhaltens eines Materials oder optischen Aufbaus
 Haze (Cannabis), Cannabissorte
 Haze (Computerspiel), Computerspiel
 Haze (Film), Film von Shinya Tsukamoto
 periodisch auftretende, Smog-ähnliche Luftverunreinigungen, siehe Smog#Haze 
 Haze (Rapper), ein deutscher Rapper aus Karlsruhe

Haze ist der Familienname folgender Personen:

 Allie Haze (* 1987), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Angel Haze (* 1991), US-amerikanische Rapperin
 Jenna Haze (* 1982), US-amerikanische Pornodarstellerin
 Jeronimo de Haze de Georgio (1651–1725), Bürgermeister von Amsterdam
 Jonathan Haze (* 1929), US-amerikanischer Schauspieler
 Leonard Haze († 2016), US-amerikanische Schlagzeuger
 Maria Theresia Haze (1782–1876), belgische Ordensfrau
 Scott Haze, US-amerikanischer Filmschauspieler, Filmregisseur, Filmproduzent und Drehbuchautor
 William Haze (William Vincent Hasenzahl; 1966–2016), US-amerikanischer Schauspieler

Siehe auch:
 H.A.Z.E
 Purple Haze